Cars, The Cars, Car, The Car () может означать:

Музыка 
 The Cars — американская рок-группа (1976—1988, 2010 — )
 The Cars — альбом (1978) одноимённой группы.
  — песня (1979) Гэри Ньюмана.
  — песня (1995) .
 Cars — альбом (2008) группы Now, Now.
 Peter Gabriel — альбом (1977) Питера Гэбриэла, часто называемый Car из-за автомобиля , изображённого на его обложке.

Видеоигры 
 Cars Mater-National Championship — игра, выпущенная 30 октября 2007 года.
 Cars 2: The Video Game — компьютерная игра по мотивам одноимённого мультфильма.
 Cars 3: Driven to Win — компьютерная игра, основанная на мультфильме Тачки 3.

Прочее 
 Car — британский автомобильный журнал (изд. с 1962 г.)
 C.a.R. — система интерактивной геометрии.
 CAR-15 — американский карабин.
 CAR — Химерный антигенный рецептор (англ. Chimeric antigen receptor)

См. также 
 Карс (значения)
 Кар (значения)
 Автомобиль (значения)
 Киль (созвездие)